DSR, akronymet henviser til forskellige artikler:

 Dansk Sygeplejeråd – interesseorganisation for danske sygeplejersker og sundhedsplejersker.
 DSR Bank – Dansk Sygeplejeråd Bank.
 Danske Studenters Roklub – en roklub i København.
 Data Set Ready – et signal som bruges af et modem som fortæller at en computer er klar til at modtage data.
 De Studerendes Råd – Studentersamfundet Esbjerg – DSR-SE, studenterorganisation på Aalborg Universitet, Esbjerg
 Dirty South Rydaz – en rap-gruppe fra Dallas, Texas, USA.